Нефёдовская — деревня  в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Шадреньгское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 10 километрах на северо-запад от города Вельска по автомобильной дороге Вельск-Комсомольский, на левом берегу реки Вель притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юге деревня Александровская, на севере деревня Березнинская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(2-го стана) Вологодской губернии под номером «2532» как «Нефедовская». Насчитывала 6 дворов, 18 жителей мужского пола и 17 женского. 

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Ракульского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Нефедовское(Погостъ) находилось 9 хозяйств, в которых проживало 25 жителей мужского пола и 26 женского.

В деревне находилась Ракульская Михайло-Архангельская церковь - одноэтажная кирпичная церковь 1831 года постройки. Разрушена в 1950-х годах, в ноябре 2017 года на месте разрушенного храма установлен поклонный крест.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Шадреньгское»